Garanti Koza WTA Tournament of Champions 2014 — женский профессиональный теннисный турнир, проводимый в 2014 году в шестой и последний раз.

Место проведения — «Арена Армеец», София, Болгария. Сроки проведения: 28 октября — 2 ноября. Не стоит путать этот турнир с главным финалом тура WTA, который проходил в Сингапуре с 20 по 26 октября.

Общая информация 
В турнире принимали участие теннисистки, побеждавшие по ходу сезона на турнирах международной категории, но не прошедшие квалификацию на Финал тура WTA. Всего на турнире сыграли восемь участниц, которые были разбиты на две группы. Спортсменки, занявшие первые два места в своей группе, выходили в полуфинал. В первой полуфинальной паре № 4 посева Андреа Петкович обыграла № 7 посева Гарбинью Мугурусу. Во второй паре № 3 Флавия Пеннетта победила Карлу Суарес Наварро. В решающем матче представительница Германии Петкович смогла одержать победу в трёх сетах. Прошлогодняя победительница соревнований Симона Халеп не участвовала в турнире, так как отобралась на Финал тура WTA.

Итоговый состав участниц

Ход турнира

Финальные раунды 
{{Турнир4-Теннис3
| RD1=Полуфиналы
| RD2=Финал

| score-width=15
| team-width=180

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Гарбинье Мугуруса
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=4
| RD1-team02= Андреа Петкович
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=5
| RD1-team03= Карла Суарес Наварро
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=3/WC
| RD1-team04= Флавия Пеннетта
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=

| RD2-seed01=4
| RD2-team01= Андреа Петкович
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=3/WC
| RD2-team02= Флавия Пеннетта
| RD2-score02-1=6'| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=3
}}

 Групповой раунд Золотистым выделены игроки, занявшие первые два места в своих группах''.

Группа Сердика

Группа Средец 

Примечание: При равенстве числа побед выше стоит спортсменка, имеющая лучшее соотношение выигранных/проигранных сетов.

См. также 
 Финал тура WTA 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 Сетка турнира 

Болгария
Теннис
Октябрь 2014 года
Ноябрь 2014 года
2014